Llista d'asteroides del 71.001 al 72.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 71001–71100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 71101–71200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 71201–71300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 71301–71400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 71401–71500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 71501–71600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 71601–71700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 71701–71800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 71801–71900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 71901–72000 [ modifica]